ABC-szigetek – az alaszkai Alexander-szigetcsoport északi részén helyezkedő három sziget – Admiralty-, Baranof- és Chichagof-sziget – gyűjtőneve
 ABC-szigetek – a Karib-tenger térségében elhelyezkedő Kis-Antillák három legnyugatabbra található szigetének – Aruba, Bonaire, Curaçao – a gyűjtőneve